FX eller Fx kan avse:

 Fx – underkänt betyg i den sjugradiga ECTS-skalan, som till skillnad från betyg F tillåter komplettering, se European Credit Transfer System
 FX – landskod i ISO 3166-1 för France métropolitaine
 FX (TV-kanal) – en amerikansk TV-kanal som även är verksam i många länder
 FX – en förkortning för Nikons kameror i fullformat
 Fx eller fx – en förkortning för webbläsaren Mozilla Firefox 
 F/X - Dödlig effekt – en amerikansk film från 1986, originaltitel F/X
 F/X (TV-serie) – en TV-serie som sändes mellan 1995 och 1998
 WinFX – tidigare namn för .NET Framework 3.0
 f(x) – notation för en matematisk funktion
 f(x) (musikgrupp) – en sydkoreansk musikgrupp
 fx – kort för att ett ben helt eller delvis förlorat sin sammanhängande struktur, se fraktur (medicin)